Stoosh је други студијски албум британског рок бенда Skunk Anansie, објављен 7. октобра 1996. Албум садржи четири сингла — All I Want, Twisted (Everyday Hurts), Hedonism (Just Because You Feel Good) и Brazen (Weep).

Stoosh се 2005. године нашао на 367. месту књиге 500 највећих и најбољих рок и метал албума свих времена.

Списак песама

Референце 

Албуми 1996.